Игумново — топоним.

Населённые пункты в России

Владимирская область 
 Игумново — деревня в Ковровском районе.

Вологодская область 
 Игумново — деревня в Бабаевском районе.
 Игумново — деревня в Верховажском районе.
 Игумново — деревня в Грязовецком районе.
 Игумново — деревня в Устюженском районе.
 Игумново — деревня в Шекснинском районе.

Калужская область 
 Игумново — деревня в Износковском районе.

Кировская область 
 Игумново  — упразднённая деревня в Котельничском районе.
 Игумново  — село в Слободском районе.

Костромская область 
 Игумново  — деревня в Буйском районе.
 Игумново  — деревня в Судиславском районе.
 Игумново  — посёлок в Чухломском районе.

Московская область 
 Игумново — деревня в Клинском районе.
 Игумново — деревня в Можайском районе.
 Игумново — деревня в Раменском районе.
 Игумново — село в Серпуховском районе.
 Игумново — деревня в Талдомском районе.
 Игумново — деревня в Чеховском районе.

Нижегородская область 
 Игумново — посёлок в городском округе «Город Дзержинск».
 Игумново — село в Кстовском районе.
 Игумново  — деревня в Сокольском районе.

Орловская область 
 Игумново — село в Новосильском районе.

Тверская область 
 Игумново  — деревня в Кимрском районе.

Тульская область 
 Игумново  — деревня в Венёвском районе.

Ярославская область 
 Игумново  — деревня в Мышкинском районе.
 Игумново  — деревня в Некрасовском районе.
 Игумново  — деревня в Первомайском районе.

Другое 
 Игумново  — озеро в Вытегорском районе Вологодской области.
 Игумново — станция Горьковского отделения Горьковской железной дороги.
 Игумново — посёлок в составе Кировского района Казани.

См. также 
 «Игумновский полигон» — полигон твёрдых бытовых отходов.